Soa ou le sigle SOA peuvent désigner :

Géographie 
 Soa est une localité du Burkina Faso située dans le département du Nouna.
 Soa est une localité du Burkina Faso située dans le département du Yako.
 Soa est une commune du Cameroun située dans la région du Centre.

Sigle 

Architecture
 soa architectes, une agence d'architecture à Paris

Série télévisée
 Sons of Anarchy, un groupe de bikers fictif de la série télévisée du même nom

Finance
 Sarbanes-Oxley Act ou Loi Sarbanes-Oxley, une loi de finance américaine

Informatique
 
 Start Of Autority, un type d’enregistrement DNS qui donne les informations générales de la zone.

Parachutisme
 Sangle d'ouverture automatique

Musique
 State of Alert, un groupe musical de rock hardcore

Sport
 Société omnisports de l'Armée, un club omnisports ivoirien basé à Yamoussoukro.
 Sporting olympique avignonnais XIII, club de rugby à XIII d'Avignon.
 Sports ouvriers armentiérois, un club omnisports français d'Armentières.
 Stade olympique aimarguois, club de football d'Aimargues.
Psychologie de l'attention

 Stimulus Onset Asynchrony